Индонезия является, согласно действующей конституции, унитарной республикой и делится на провинции (, иногда до сих пор практикуется старый вариант написания propinsi), которых в настоящее время насчитывается 37. В строгом понимании провинциями являются 35 из них, помимо которых существуют еще две административно-территориальных единицы, приравниваемые по статусу к провинциям: особый столичный округ Джакарта и особый округ Джокьякарта. Провинция Ачех имеет особый статус автономии, предусматривающий, в частности, использование норм Шариата, а статус пяти провинций, расположенных на территории острова Новая Гвинея, предполагает особые условия для реализации прав коренного папуасского населения в социальной и культурной сферах.

Провинции Индонезии

История 

В основу деления страны на провинции, закрепленного в действующей конституции 1945 года, заложена система, принятая ещё голландской колониальной администрацией в начале XX века. К 1950 году Индонезия делилась на 10 провинций: Восточная Ява, Западная Ява, Калимантан, Малуку, Нуса-Тенгара, Северная Суматра, Сулавеси, Центральная Суматра, Центральная Ява и Южная Суматра. В том же году был образован особый округ Джокьякарта.

В 1956 году провинция Калимантан была разделена на Западный Калимантан, Южный Калимантан и Восточный Калимантан. В 1957 году Центральная Суматра была разделена на провинции Западная Суматра, Джамби и Риау. Из части Западной Явы был образован особый округ Джакарта. Из Северной Сумарты выделен Ачех. В 1958 году провинция Нуса-Тенгара была разделена на провинции Бали, Западная Нуса-Тенгара и Восточная Нуса-Тенгара. Из провинции Южный Калимантан была выделена провинция Центральный Калимантан. В 1960 году провинция Сулавеси была разделена на провинции Южный и Юго-Восточный Сулавеси и Северный и Центральный Сулавеси.

В 1963 году в состав Индонезии вошла ранее принадлежавшая Нидерландам западная часть острова Новая Гвинея, на территории которой была образована провинция Западный Ириан. В 1964 году из провинции Южная Суматра была выделена провинция Лампунг. В том же году провинция Южный и Юго-Восточный Сулавеси была разделена на провинции Южный Сулавеси и Юго-Восточный Сулавеси, а провинция Северный и Центральный Сулавеси на провинции Северный Сулавеси и Центральный Сулавеси. В 1967 году из Южной Суматры была выделена провинция Бенкулу. В 1973 году провинция Западный Ириан была переименована в Ириан-Джая.

В 1976 году Индонезия аннексировала бывшую португальскую колонию Восточный Тимор, образовав там одноимённую провинцию. В 1999 году Восточный Тимор был передан под управление ООН, соответствующая провинция была упразднена.

Резкое обострение этноконфессиональных противоречий и рост сепаратистских настроений в ряде регионов в контексте политического и социально-экономического кризиса конца 1990-х годов подвигли правительство Индонезии к комплексу мер по децентрализации государственной власти и разукрупнению административно-территориального деления страны. Его важнейшим элементом стало создание в период с 1999 по 2004 год новых провинций. Так, в 1999 году была образована провинция Северное Малуку (выделена из провинции Малуку). В 2000 году образованы провинции Банка-Билетунг (из части Южной Сумарты), Бантен (из части Западной Явы), Горонтало (из части Северного Сулавеси). В 2002 году из провинции Риау была выделена провинция Кепулауан-Риау, а провинция Ириан-Джая переименована в Папуа. В 2003 году от провинции Папуа была отделена провинция Западная Ириан-Джая (в 2007 переименована в Западную Папуа). В 2004 году из Южного Сулавеси была выделена провинция Западный Сулавеси.

В 2012 году из провинции Восточный Калимантан была выделена провинция Северный Калимантан. В 2022 году из провинции Папуа были выделены 3 провинции: Папуа-Пегунунган, Центральное Папуа и Южное Папуа.

Административное устройство 
Провинции возглавляются губернаторами (), которые, в соответствии с действующим законом о местном самоуправлении, избираются напрямую местным населением (до 2005 года избирались местными органами законодательной власти) сроком на пять лет. Должность губернатора официально имеют главы Джакарты и особого округа Джокьякарта, часто именуемые в зарубежных источниках «мэрами».

Законодательная власть в провинциях и особых округах осуществляется местными Советами народных представителей, также избираемыми населением на пятилетний срок.

Особый статус Джакарты, Джокьякарты и трех провинций — Ачех, Папуа и Западное Папуа — подразумевает наделение властей этих регионов некоторыми дополнительными полномочиями в социальной, культурной, духовной и других сферах. В Ачехе, в частности, наряду с национальным законодательством Индонезии действуют (с ограничениями) законы шариата, а также особая местная административная система, восходящая корнями к государственному устройству султаната, располагавшегося на этой территории до начала XX века.

Округа и городские муниципалитеты 

Провинции, в соответствии с действующим законом о местном самоуправлении, делятся на округа — кабупатены () и городские муниципалитеты — коты (, до 1999 года — ), не входящие в округа и равные им по статусу.

Округ управляется регентом — бупати (), город — мэром — валикота (). Полномочия регентов и мэров городских муниципалитетов идентичны, те и другие избираются местным населением сроком на пять лет. В округах и городских муниципалитетах органами законодательной власти также являются Советы народных представителей, избираемые местным населением на пятилетний срок.

Исключением является административное деление Столичного округа, который состоит из пяти административных городских муниципалитетов () и одного административного округа (). Эти административные единицы имеют существенно меньшую степень управления, чем обычные городские муниципалитеты и округа: они не имеют собственных законодательных органов власти, а их мэры и, соответственно, регент назначаются губернатором Джакарты.

По состоянию на начало 2020 года в Индонезии насчитывалось 416 округов и 98 городских муниципалитетов, при этом сохраняется тенденция к увеличению их числа — в контексте упомянутой программы децентрализации госуправления.

Районы 
Округа и городские муниципалитеты подразделяется на районы, в большей части провинций имеющие название кечаматан (), во главе каждого из которых стоит руководитель — чамат (), назначаемый регентом округа или мэром города. В районах также действуют выборные органы законодательной власти — Советы народных представителей.

В Папуа и Западной Папуа район называется дистрик (), его руководитель — главой дистрика, кепала дистрик ().

Деревни и поселения 
Районы подразделяются на деревни — на большей части территории деса (), в некоторых регионах законодательно закреплены местные названия, а также на поселения — келураханы (). Деревни пользуются более широкой степенью самоуправления, их главы — в большинстве мест кепала деса () — избираются местным населением, в отличие от руководителей поселений — лурахов (), назначаемых главами районов.

Примечания